98. længdegrad kan henvise til:

 98. vestlige længdekreds
 98. østlige længdekreds